Кривоно́сый зуёк () — птица семейства ржанковых, эндемик Новой Зеландии.

Описание 
Кривоносый зуёк длиной 21 см, весом от 40 до 70 граммов. Шея короткая, крылья относительно длинные, широкие, хвост короткий, клиновидный. Короткие лапы имеют три пальца с длинными когтями. Самый выделяющийся признак — это почти всегда согнутый вправо кончик клюва, причём клюв длиннее чем у других ржанок. Крылья, хвост и спина серые с лёгким коричневым оттенком. Брюхо, грудь и передняя часть головы белые. Голова имеет тёмно-серую шапочку. От клюва вдоль глаз и вплоть до затылка тянется чёрная полоса. На груди имеется чёрная лента, которая более отчётливо выражена у самца, чем у самки. Клюв, лапы и края маховых перьев чёрные.

Образ жизни 
Кривоносый зуёк питается насекомыми (особенно личинками подёнок), червями и другими беспозвоночными, которых он находит под камнями. Самка откладывает 2 яйца, от белого до светло-серого цвета с тёмными пятнышками, в сформированную под давлением тела ложбину на пляжах из гальки или каменистых берегах реки, где они хорошо скрыты между камнями и пульпой. Если приближается враг, взрослая птица притворяется, будто крыло подбито и удаляется от гнезда, тем самым отводя угрозу от кладки. Когда враг находится на достаточном удалении от гнезда, птица взлетает и возвращается к своим яйцам. Птенцы — выводковые птицы, они покидают гнездо сразу после вылупления. Половозрелость наступает через 3 года.

Распространение 
Кривоносый зуёк населяет побережье Новой Зеландии. Он водится в регионах Кентербери и Отаго, на Южном острове, а зимой мигрирует к Bay of Plenty на Северном острове.

Угрозы 
Популяция птиц насчитывает сегодня 3000—5000 особей, она непрерывно уменьшается уже 40 лет. Самая большая угроза исходит от человека, например, использование пляжей в качестве зоны для плавания и создаваемые тем самым беспокойства. До 1940 года птицы регулярно отстреливались ради спортивной цели до тех пор, пока это окончательно не было запрещено. Главные враги — это местная доминиканская чайка, которая разоряет гнёзда, а также ввезённые домашние кошки и горностаи. Начатые мероприятия по охране — это подсчёты гнездящихся птиц и зимующих на Северном острове птиц, а также контроль популяции.

Галерея

Примечания

Литература 
 Bernhard Grzimek: Grzimeks Tierleben. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG,München 1968, ISBN 3-423-05970-2
 David Burnie: Tiere die grosse Bild-Enzyklopädie. Dorling Kindersley Verlag GmbH, München 2001, ISBN 3-8310-0202-9

Ржанковые
Животные, описанные в 1830 году
Птицы Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии
Монотипические роды птиц